RCD steht für:
 Rabbit Calicivirus Disease, eine Kaninchenkrankheit, siehe Chinaseuche
 Regional Cooperation for Development, eine Freihandelszone im Nahen und Mittleren Osten, siehe Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
 Registered Community Design, ein Schutzrecht der Europäischen Union, siehe Gemeinschaftsgeschmacksmuster
 Residual Current Protective Device, internationale Bezeichnung für einen Fehlerstrom-Schutzschalter
 Rockwell Collins Deutschland, den deutschen Teil eines Unternehmens für Luft- und Raumfahrtkomponenten, siehe Rockwell Collins

 Parteien
 Rassemblement Congolais pour la Démocratie, eine politische Partei in der Demokratischen Republik Kongo
 Rassemblement constitutionnel démocratique, eine politische Partei in Tunesien, siehe Konstitutionelle Demokratische Sammlung
 Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, eine politische Partei in Algerien

 Fußballvereine
 RCD Espanyol, ein spanischer Fußballverein aus Barcelona
 RCD Mallorca, ein spanischer Fußballverein aus Palma de Mallorca

RCD